Жан Корриво ():
  — канадский композитор.
  — канадский лыжник.